Хи может означать:

 Хи — 22-я буква греческого алфавита.
 Хи Киля — звезда в созвездии Киль.
 Хи¹ Ориона — звезда в созвездии Орион.
 Хи — буква расширенной латиницы.
 Хи — знак каны.
 Хоббитские игрища — ролевая игра на местности, проводимая на территории СНГ.
 Пак Чон Хи
 Хи-квадрат

См. также 
 XI
 Хии